Enos Fusetti – ufficiale italiano
 Laura Fusetti – calciatrice italiana
 Mario Fusetti – militare italiano